Brian ou Bryan MacMahon peut faire référence à :

 Brian MacMahon, un épidémiologiste,
 Brian MacMahon de ,
 Le colonel Brian MacMahon de la confédération irlandaise,
  (1941-), juge irlandais,
  (1909-1998), un auteur irlandais.

Voir aussi 
 Brian McMahon